Johann Pálffy ist der Name folgender Personen:

* Johann Pálffy (Palatin) (Johann IV. Pálffy von Erdőd; 1664–1751), ungarischer Palatin
 Johann Pálffy (Philanthrop) (1829–1908), ungarischer Adliger, Kunstmäzen und Philanthrop
 Johann Karl Pálffy von Erdőd (1797–1870), ungarischer Feldmarschallleutnant